Свети Симеон може бити:
 Свети Симеон Мироточиви, чије је световно име Стефан Немања;
 Свети Симеон Богопримац, хришћански светац из 1. века;
 Свети Симеон Столпник, хришћански светац из 4. века;
 Свети Симеон Дивногорац, хришћански светац из 6. века;
 Свети Симеон Персијски, персијски епископ из 4. века;
 Свети Симеон Солунски, грчки православни светитељ и архиепископ